Хомутов Дмитрий Тимофеевич (род. 26 октября 1924, Телешовка (Пензенская область), Пензенская губерния, РСФСР, СССР — ум. 1995 год, г. Москва, Российская Федерация) - советский работник Госкомиздата, ведущий сотрудник РАУ-корпорации и информационно-аналитического агентства "Обозреватель".

Ранние годы 
Родился 26 октября 1924 года в селе Телешовка (Пензенская область), Пензенской губернии, в крестьянской семье. Отец и мать русские. У Дмитрия было 5 братьев и 3 сестры: Фёдор, Иван, Егор, Александр,
Виктор, Любовь, Мария, Таисия. Старший брат Фёдор погиб в Гражданской войне. В семье Дмитрий был самый младший.
Ещё будучи маленьким, Дмитрий со своей семьёй(кроме брата Ивана) перебирается в Москву на Каланчёвскую улицу. 
Окончил 8 классов средней школы. В 14 лет устроился на работу фрезеровщиком, параллельно поступив на вечернее отделение полиграфического техникума.

Великая Отечественная Война 
Все братья Дмитрия в 1941 году были призваны в армию. В июне 1942 погибает брат Дмитрия - Виктор. В августе 1942 Дмитрий добровольцем вступает в советскую армию, бросив обучение в техникуме. Служил сапёром. Воевал на Волховском фронте. За время войны с рядового дослужился до гвардии младшего лейтенанта. Кроме этого за время войны Дмитрий получил огромное количество различных наград:
Орден Отечественной войны I степени, медаль За отвагу, медаль за Боевые заслуги, медаль За оборону Москвы, медаль За оборону Советского Заполярья, медаль За победу над Германией. После войны проходил срочную службу до 1947 года.

После войны 
После войны в 1950 году оканчивает полиграфический техникум. И на протяжении 40 лет работает в Госкомиздате на должностях: директора типографии, главным специалистом технического управления, заместителем начальника Государственной инспекции по качеству изданий Госкомиздата СССР. После распада Советского союза работал ведущим сотрудником Рау-корпорации и информационно-аналитического агентства "Обозреватель". В 90-ые годы указом президента Бориса Ельцина Дмитрию Хомутову было вручено звание Заслуженного работника культуры России. 
В 1995 году Дмитрий Хомутов скончался.

Семья 
Был женат на Зое Ивановне Хомутовой. В их браке родилось двое детей: Николай и Галина.

Ссылки 
 http://www.terminy.info/biography/big-biographical-encyclopedia/homutov-dmitriy-timofeevich
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero77228066/
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91231053/